

Wydarzenia 

 zajęciem Tarentu Rzym zakończył podbój południowej Italii

Zmarli 
 Pyrrus, król Epiru, zginął podczas szturmu na Argos